HMS „Afridi” – nazwa noszona przez okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od pasztuńskiego plemienia Afridi:
 HMS „Afridi” – niszczyciel typu Tribal zwodowany w 1907 roku, sprzedany w 1919 roku
 HMS „Afridi” (F07) – niszczyciel typu Tribal zwodowany w 1937 roku, zatopiony w 1940 roku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów